Szenna, növénynemzetség
 Szenna, község Somogy vármegyében
 Szenna, Ózd városrésze Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
 Nógrádszenna (szlovákul Senné), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Ungszenna (szlovákul Senné), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás

Lásd még: Ayrton Senna